Les mots amphibius, amphibia et amphibium sont originellement trois déclinaisons d'un adjectif du latin scientifique signifiant «  » ; amphibius et amphibium sont notamment le nominatif singulier masculin et neutre, et amphibia le nominatif singulier féminin ou pluriel neutre.

Sciences et techniques 
En biologie :
 Amphibia (les Amphibiens) est une classe de vertébrés tétrapodes ;
 en taxonomie, les mots amphibius, amphibia et amphibium sont employés comme épithètes spécifiques pour nommer diverses espèces animales et végétales. Pour les articles consacrés à de telles espèces, consulter les listes générées automatiquement : amphibius, amphibia, amphibium.

Culture et société 
 Amphibia est une série d'animation américaine créée par Matt Braly et produite par Disney Television Animation, diffusée de juin 2019 à mai 2022.
 Amphibia est le troisième album de Patrick Rondat, sorti en 1996.

Épithète spécifique